Dorfertal heißen:

Hinterbichler Dorfertal, ein Seitental des Virgentales, Osttirol
Kalser Dorfertal bei Kals am Großglockner, Osttirol